KMT steht als Abkürzung für:

 KMT Precision Grinding (Karolin Machine Tools), ein schwedischer Maschinenbauhersteller
 Klassische Massagetherapie, siehe Massage #Klassische Massage
 Knochenmarktransplantation, die Übertragung von Knochenmark zu medizinischen Zwecken, siehe Stammzelltransplantation
 Kuomintang, eine Partei der Republik China

Abkürzung